Plaats in Indonesië
 Kradinan (Dolopo), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Kradinan (Pager Wojo), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java